Горгиладзе — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Горгиладзе, Автандил Айдарович (род. 1952) — вице-президент ОАО РЖД.
 Горгиладзе, Автандил (род. 1955) — советский и грузинский футболист.
 Горгиладзе, Гогита (род. 1993) — грузинский боксёр-профессионал.
 Горгиладзе, Иван Кириллович (1920 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Горгиладзе, Зураб Хасанович — грузинский аджарский поэт.
 Горгиладзе, Карло Дмитриевич (1917 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Горгиладзе, Малхаз Дмитриевич (1938—1996) — советский грузинский актёр, заслуженный артист Грузинской ССР.
 Горгиладзе, Мария Евсихиевна (род. 1926) — Герой Социалистического Труда.
 Горгиладзе, Хаджер Мемедовна (1919—1985) — Герой Социалистического Труда.